Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1991 wurde am 29. und 30. August 1991 im Olympiastadion der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragen.

Weltmeister wurde der US-Amerikaner Dan O’Brien. Rang zwei belegte der Kanadier Mike Smith. Der Deutsche Christian Schenk errang die Bronzemedaille. Als Teilnehmer für die DDR war Schenk 1988 Olympiasieger und 1990 EM-Dritter.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der US-amerikanische Weltmeister Dan O’Brien verbesserte den bestehenden WM-Rekord am 29./30. August um 98 Punkte auf 8812 P.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt:
 Tag 1 (29. August) – 100 m, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400 m
 Tag 2 (30. August) – 110 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 1500 m

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnisse 
29./30. August 1991
Anmerkung zur Ergebnisübersicht:
Die Werte zu den Einzeldisziplinen in der Tabelle geben in der ersten Zeile jeweils die Leistung und in der zweiten Zeile die jeweils zugehörige Punktzahl an.

Videolinks 
 Men's Decathlon. World Championships Tokyo 1991 auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 Men's Decathlon – 100m and Long Jump – 1995 IAAF World Athletics Championships auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3517 World Track & Field 1991 Decathlon Long Jump Dan O'Brien auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3515 World Track & Field 1991 Decathlon Long Jump Mike Smith auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3516 World Track & Field 1991 Decathlon Long Jump Christian Schenk auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3518 World Track & Field 1991 Decathlon Shot Put Dan O'Brien auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3519 World Track & Field 1991 Decathlon Shot Put Christian Schenk auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3540 World Track & Field 1991 Decathlon High Jump Dan O'Brien auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3563 World Track & Field 1991 Decathlon High Jump Christian Schenk auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3592 World Track & Field 1991 Decathlon 400m auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3599 World Track & Field 1991 Decathlon 110m Hurdles auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3604 World Track & Field 1991 Decathlon Discus Dan O'Brien auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3603 World Track & Field 1991 Decathlon Discus Mike Smith auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3607 World Track & Field 1991 Decathlon Pole Vault Dan O'Brien auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3621 World Track & Field 1991 Decathlon Javelin Dan O'Brien auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3610 World Track & Field 1991 Decathlon Javelin Mike Smith auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 3658 World Track & Field 1991 Decathlon 1500m auf youtube.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020

Weblinks 
 IAAF World Championships in Athletics, 3rd IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 Men Decathlon Athletics III World Championship Tokyo (JPN) 1991 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 27. April 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Decathlon, Tokyo 1991 (PDF 10,3 MB, S. 208), englisch, abgerufen am 27. April 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf der Manner
Mehrkampfsport